Имя австрийского математика Пика носит несколько теорем:
 Теорема Пика (комбинаторная геометрия).
 Теорема Пика (комплексный анализ) — обобщение леммы Шварца.